Luci Licini Lucul, edil curul el .
 Luci Licini Lucul, cònsol el .
 Luci Licini Lucul, pretor el .
 Luci Licini Lucul, cònsol el , general que va derrotar a Mitridates VI Eupator.
 Luci Licini Lucul, fill de l'anterior.
 Luci Licini Lucul, pretor urbà el .